MIPS eller mips har flere betydninger:
 MIPS (million instructions per second) - mål for ydeevne af en processor
 MIPS (processorarkitektur) - en RISC processor arkitektur
 Multiband Imaging Photometer for Spitzer - et instrument på Spitzer Space Telescope
 Multi-Directional Impact Protection System - cykelhjelme egenskab
 Mips AB - producent af hjelme